Isabela Savojská (11. březen 1591 – 28. srpen 1626) byla dcerou Karla Emanuela I. Savojského a Kateřiny Michaely Španělské. Jejími prarodiči z matčiny strany byli Filip II. Španělský a Alžběta z Valois, z otcovy strany Emanuel Filibert Savojský a Markéta z Valois. Byla korunní princeznou Modeny, ale zemřela dříve, než její manžel zdědil vévodství.

Život 
Isabela se narodila v Turíně jako dcera Karla Emanuela I. Savojského a Kateřiny Michaely Španělské, dcery Filipa II. Španělského a Alžběty z Valois.

Manželství 
22. února 1608 se provdala za Alfonsa, korunního prince Modeny, syna Cesara d'Este a Virginie Medicejské. Manželství bylo šťastné, Alfons svou manželku miloval a byl k ní loajální. Po dvou letech se jim narodil syn, František, který se stal otcovým nástupcem. Isabelina smrt 28. srpna 1626 zlomila Alfonsovi srdce, nikdy se už neoženil a zemřel v roce 1644. Zemřela při porodu ještě před tím, než se stal její manžel vévodou, nebyla tak nikdy modenskou vévodkyní.

Potomci 
Isabela s Alfonsem spolu měli čtrnáct dětí:

 Cézar d'Este (1609–1613)
 František I. d'Este (6. září 1610 – 14. října 1658), vévoda z Modeny a Reggia,
 ⚭ 1631 Marie Kateřina Farnese (18. února 1615 – 25. července 1646)
 ⚭ 1648 Viktorie Farnese (29. dubna 1618 – 10. srpna 1649)
 ⚭ 1654 Lukrécie Barberini (24. října 1628 – 24. srpna 1699)
 Obizzo d'Este (1611–1644), biskup z Modeny
 Kateřina d'Este (1613–1628), jeptiška
 Cézar d'Este (1614–1677), svobodný a bezdětný
 Alessandro d'Este (*/† 1615)
 Carlo Alessandro d'Este (1616–1679), svobodný a bezdětný
 Rinaldo d'Este (1618–1672), kardinál
 Markéta d'Este (1619–1692), ⚭ 1647 Ferrante III. Gonzaga (4. dubna 1618 – 11. ledna 1678), vévoda z Guastally
 Beatrice d'Este (*/† 1620)
 Beatrice d'Este (1622–1623)
 Filiberto d'Este (1623–1645)
 Bonifazio d'Este (*/† 1624)
 Anna Beatrice d'Este (1626–1690), ⚭ 1656 Alessandro II. (30. března 1631 – 2. února 1691), vévoda z Mirandoly

Vývod z předků

Reference

Odkazy

Externí odkazy 
 

Savojské princezny
Savojští
Narození v roce 1591
Narození 11. března
Narození v Turíně
Úmrtí v roce 1626
Úmrtí 28. srpna
Úmrtí v Modeně
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy